Натуральне число 1974
 1974 рік до нашої ери
 1974 рік нашої ери